Fauche oder Fauché ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Fauché (* 1966), französischer Ruderer
 Louis Fauche-Borel (1762–1829), Buchdrucker und Buchhändler
 Xavier Fauche (* 1946), französischer Comicautor